Маккуи́н (, McQuinn) — шотландская фамилия. Известные носители:

 Маккуин, Александр (1969—2010) — британский модельер.
 Маккуин, Александр (род. 1995) — гренадский футболист.
 Маккуин, Армелия (1952—2020) — американская актриса.
 Маккуин, Баттерфлай (1911—1995) — американская актриса.
 Маккуин, Гордон (род. 1952) — шотландский футболист.
 Маккуин, Мэтт (1863—1944) — шотландский футболист.
 Маккуин, Стив (1930—1980) — американский киноактёр, был известен также как авто- и мотогонщик.
 Маккуин, Стив (род. 1969) — английский кинорежиссёр и сценарист.
 Маккуин, Стивен Робитайл (род. 1988) — американский актёр.
 Маккуин, Сэм (род. 1995) — английский футболист.
 Маккуин, Хью (1867—1944) — шотландский футболист.

Примечания